Прову́лок Москвіна́ — провулок у Голосіївському районі міста Києва, місцевість Ширма. Пролягає від вулиці Москвіна до вулиці Семена Палія.

Історія 
Виник у середині 50-х років XX століття. Сучасна назва на честь російського радянського актора і театрального режисера Івана Москвіна — з 1955 року.

Примітки

Джерела 

Вулиці Голосіївського району Києва
Провулки Києва
Вулиці Києва, названі на честь людей